Der Kanton Saint-Just-en-Chaussée ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Beauvais und Clermont, im Département Oise und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Saint-Just-en-Chaussée. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2004 Frans Desmedt (UMP).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 84 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Saint-Just-en-Chaussée aus den 29 Gemeinden Angivillers, Brunvillers-la-Motte, Catillon-Fumechon, Cernoy, Cressonsacq, Cuignières, Erquinvillers, Essuiles, Fournival, Gannes, Grandvillers-aux-Bois, Lieuvillers, Le Mesnil-sur-Bulles, Montiers, Moyenneville, La Neuville-Roy, Noroy, Nourard-le-Franc, Plainval, Le Plessier-sur-Bulles, Le Plessier-sur-Saint-Just, Pronleroy, Quinquempoix, Ravenel, Rouvillers, Saint-Just-en-Chaussée, Saint-Remy-en-l’Eau, Valescourt und Wavignies. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 248,41 km2. 

Saintjustenchaussee